Aischfeld bezeichnet:

 Aischfeld (Alpirsbach), Weiler der Stadt Alpirsbach im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Aischfeld (Dornhan), Weiler der Stadt Dornhan im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg